

475001-475100 

|-bgcolor=#d6d6d6
| 475001 || || 7 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=002 bgcolor=#d6d6d6
| 475002 || || 25 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=003 bgcolor=#d6d6d6
| 475003 || || 9 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=004 bgcolor=#d6d6d6
| 475004 || || 23 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=005 bgcolor=#d6d6d6
| 475005 || || 26 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=006 bgcolor=#d6d6d6
| 475006 || || 23 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=007 bgcolor=#d6d6d6
| 475007 || || 9 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=008 bgcolor=#d6d6d6
| 475008 || || 9 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=009 bgcolor=#d6d6d6
| 475009 || || 9 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=010 bgcolor=#fefefe
| 475010 || || 9 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=011 bgcolor=#fefefe
| 475011 || || 1 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=012 bgcolor=#d6d6d6
| 475012 || || 1 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=013 bgcolor=#d6d6d6
| 475013 || || 1 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=014 bgcolor=#fefefe
| 475014 || || 1 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=015 bgcolor=#d6d6d6
| 475015 || || 1 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=016 bgcolor=#FFC2E0
| 475016 || || 23 d'octubre de 2005 || Catalina || CSS || APO ||  —
|-id=017 bgcolor=#d6d6d6
| 475017 || || 26 d'octubre de 2005 || Ottmarsheim || C. Rinner ||  ||  —
|-id=018 bgcolor=#d6d6d6
| 475018 || || 20 d'octubre de 2005 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=019 bgcolor=#fefefe
| 475019 || || 21 d'octubre de 2005 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=020 bgcolor=#fefefe
| 475020 || || 21 d'octubre de 2005 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=021 bgcolor=#d6d6d6
| 475021 || || 22 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=022 bgcolor=#fefefe
| 475022 || || 22 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=023 bgcolor=#fefefe
| 475023 || || 22 d'octubre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=024 bgcolor=#d6d6d6
| 475024 || || 23 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=025 bgcolor=#d6d6d6
| 475025 || || 23 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=026 bgcolor=#d6d6d6
| 475026 || || 30 de setembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=027 bgcolor=#fefefe
| 475027 || || 23 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=028 bgcolor=#fefefe
| 475028 || || 30 de setembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=029 bgcolor=#d6d6d6
| 475029 || || 23 d'octubre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=030 bgcolor=#fefefe
| 475030 || || 12 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=031 bgcolor=#d6d6d6
| 475031 || || 23 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=032 bgcolor=#d6d6d6
| 475032 || || 24 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=033 bgcolor=#fefefe
| 475033 || || 24 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=034 bgcolor=#fefefe
| 475034 || || 24 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=035 bgcolor=#d6d6d6
| 475035 || || 24 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=036 bgcolor=#fefefe
| 475036 || || 22 d'octubre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=037 bgcolor=#fefefe
| 475037 || || 22 d'octubre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=038 bgcolor=#fefefe
| 475038 || || 24 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=039 bgcolor=#d6d6d6
| 475039 || || 24 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=040 bgcolor=#fefefe
| 475040 || || 25 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=041 bgcolor=#fefefe
| 475041 || || 30 de setembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=042 bgcolor=#fefefe
| 475042 || || 25 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=043 bgcolor=#fefefe
| 475043 || || 1 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=044 bgcolor=#d6d6d6
| 475044 || || 10 d'octubre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=045 bgcolor=#fefefe
| 475045 || || 29 de setembre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=046 bgcolor=#d6d6d6
| 475046 || || 23 d'octubre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=047 bgcolor=#d6d6d6
| 475047 || || 22 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=048 bgcolor=#d6d6d6
| 475048 || || 1 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=049 bgcolor=#d6d6d6
| 475049 || || 5 de setembre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=050 bgcolor=#d6d6d6
| 475050 || || 22 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=051 bgcolor=#fefefe
| 475051 || || 22 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=052 bgcolor=#d6d6d6
| 475052 || || 22 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=053 bgcolor=#d6d6d6
| 475053 || || 22 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=054 bgcolor=#fefefe
| 475054 || || 22 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=055 bgcolor=#d6d6d6
| 475055 || || 22 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=056 bgcolor=#d6d6d6
| 475056 || || 22 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=057 bgcolor=#d6d6d6
| 475057 || || 22 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=058 bgcolor=#fefefe
| 475058 || || 22 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=059 bgcolor=#d6d6d6
| 475059 || || 23 d'octubre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=060 bgcolor=#d6d6d6
| 475060 || || 7 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=061 bgcolor=#fefefe
| 475061 || || 30 de setembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=062 bgcolor=#d6d6d6
| 475062 || || 30 de setembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=063 bgcolor=#d6d6d6
| 475063 || || 1 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=064 bgcolor=#fefefe
| 475064 || || 24 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=065 bgcolor=#fefefe
| 475065 || || 24 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=066 bgcolor=#fefefe
| 475066 || || 24 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=067 bgcolor=#d6d6d6
| 475067 || || 24 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=068 bgcolor=#d6d6d6
| 475068 || || 25 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=069 bgcolor=#d6d6d6
| 475069 || || 25 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=070 bgcolor=#fefefe
| 475070 || || 25 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=071 bgcolor=#fefefe
| 475071 || || 25 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=072 bgcolor=#d6d6d6
| 475072 || || 12 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=073 bgcolor=#d6d6d6
| 475073 || || 25 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=074 bgcolor=#d6d6d6
| 475074 || || 25 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=075 bgcolor=#fefefe
| 475075 || || 26 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=076 bgcolor=#d6d6d6
| 475076 || || 26 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=077 bgcolor=#d6d6d6
| 475077 || || 26 d'octubre de 2005 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=078 bgcolor=#d6d6d6
| 475078 || || 25 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=079 bgcolor=#fefefe
| 475079 || || 28 d'octubre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=080 bgcolor=#fefefe
| 475080 || || 26 d'octubre de 2005 || Nogales || J.-C. Merlin ||  ||  —
|-id=081 bgcolor=#fefefe
| 475081 || || 24 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=082 bgcolor=#d6d6d6
| 475082 || || 24 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=083 bgcolor=#d6d6d6
| 475083 || || 24 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=084 bgcolor=#fefefe
| 475084 || || 24 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=085 bgcolor=#d6d6d6
| 475085 || || 25 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=086 bgcolor=#d6d6d6
| 475086 || || 30 de setembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=087 bgcolor=#fefefe
| 475087 || || 26 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=088 bgcolor=#d6d6d6
| 475088 || || 27 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=089 bgcolor=#d6d6d6
| 475089 || || 27 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=090 bgcolor=#fefefe
| 475090 || || 27 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=091 bgcolor=#fefefe
| 475091 || || 5 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=092 bgcolor=#d6d6d6
| 475092 || || 22 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=093 bgcolor=#d6d6d6
| 475093 || || 24 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=094 bgcolor=#fefefe
| 475094 || || 25 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=095 bgcolor=#fefefe
| 475095 || || 25 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=096 bgcolor=#d6d6d6
| 475096 || || 25 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=097 bgcolor=#fefefe
| 475097 || || 23 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=098 bgcolor=#fefefe
| 475098 || || 25 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=099 bgcolor=#d6d6d6
| 475099 || || 25 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=100 bgcolor=#fefefe
| 475100 || || 25 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

475101-475200 

|-bgcolor=#d6d6d6
| 475101 || || 25 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=102 bgcolor=#fefefe
| 475102 || || 25 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=103 bgcolor=#fefefe
| 475103 || || 25 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=104 bgcolor=#d6d6d6
| 475104 || || 25 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=105 bgcolor=#fefefe
| 475105 || || 25 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=106 bgcolor=#fefefe
| 475106 || || 25 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=107 bgcolor=#d6d6d6
| 475107 || || 25 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=108 bgcolor=#d6d6d6
| 475108 || || 25 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=109 bgcolor=#d6d6d6
| 475109 || || 25 d'octubre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=110 bgcolor=#d6d6d6
| 475110 || || 26 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=111 bgcolor=#d6d6d6
| 475111 || || 25 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=112 bgcolor=#fefefe
| 475112 || || 25 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=113 bgcolor=#fefefe
| 475113 || || 26 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=114 bgcolor=#fefefe
| 475114 || || 27 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=115 bgcolor=#d6d6d6
| 475115 || || 29 de setembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=116 bgcolor=#d6d6d6
| 475116 || || 28 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=117 bgcolor=#d6d6d6
| 475117 || || 25 d'octubre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=118 bgcolor=#d6d6d6
| 475118 || || 29 d'octubre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=119 bgcolor=#d6d6d6
| 475119 || || 24 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=120 bgcolor=#d6d6d6
| 475120 || || 24 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=121 bgcolor=#d6d6d6
| 475121 || || 26 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=122 bgcolor=#d6d6d6
| 475122 || || 25 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=123 bgcolor=#d6d6d6
| 475123 || || 26 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=124 bgcolor=#d6d6d6
| 475124 || || 26 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=125 bgcolor=#d6d6d6
| 475125 || || 26 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=126 bgcolor=#d6d6d6
| 475126 || || 26 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=127 bgcolor=#fefefe
| 475127 || || 26 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=128 bgcolor=#d6d6d6
| 475128 || || 27 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=129 bgcolor=#fefefe
| 475129 || || 27 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=130 bgcolor=#d6d6d6
| 475130 || || 29 d'octubre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=131 bgcolor=#fefefe
| 475131 || || 7 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=132 bgcolor=#d6d6d6
| 475132 || || 27 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=133 bgcolor=#fefefe
| 475133 || || 1 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=134 bgcolor=#FA8072
| 475134 || || 29 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=135 bgcolor=#fefefe
| 475135 || || 30 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=136 bgcolor=#d6d6d6
| 475136 || || 30 de setembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=137 bgcolor=#d6d6d6
| 475137 || || 31 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=138 bgcolor=#fefefe
| 475138 || || 31 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=139 bgcolor=#d6d6d6
| 475139 || || 29 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=140 bgcolor=#d6d6d6
| 475140 || || 31 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=141 bgcolor=#d6d6d6
| 475141 || || 23 d'octubre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=142 bgcolor=#d6d6d6
| 475142 || || 25 d'octubre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=143 bgcolor=#d6d6d6
| 475143 || || 29 d'octubre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=144 bgcolor=#fefefe
| 475144 || || 29 d'octubre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=145 bgcolor=#d6d6d6
| 475145 || || 29 d'octubre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=146 bgcolor=#d6d6d6
| 475146 || || 24 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=147 bgcolor=#fefefe
| 475147 || || 7 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=148 bgcolor=#fefefe
| 475148 || || 27 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=149 bgcolor=#fefefe
| 475149 || || 27 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=150 bgcolor=#d6d6d6
| 475150 || || 22 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=151 bgcolor=#d6d6d6
| 475151 || || 22 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=152 bgcolor=#d6d6d6
| 475152 || || 27 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=153 bgcolor=#fefefe
| 475153 || || 29 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=154 bgcolor=#d6d6d6
| 475154 || || 29 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=155 bgcolor=#d6d6d6
| 475155 || || 30 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=156 bgcolor=#d6d6d6
| 475156 || || 1 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=157 bgcolor=#fefefe
| 475157 || || 11 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=158 bgcolor=#d6d6d6
| 475158 || || 30 d'octubre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=159 bgcolor=#d6d6d6
| 475159 || || 27 d'octubre de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=160 bgcolor=#fefefe
| 475160 || || 29 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=161 bgcolor=#d6d6d6
| 475161 || || 6 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=162 bgcolor=#d6d6d6
| 475162 || || 31 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=163 bgcolor=#d6d6d6
| 475163 || || 31 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=164 bgcolor=#d6d6d6
| 475164 || || 25 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=165 bgcolor=#d6d6d6
| 475165 || || 12 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=166 bgcolor=#d6d6d6
| 475166 || || 28 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=167 bgcolor=#fefefe
| 475167 || || 28 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=168 bgcolor=#d6d6d6
| 475168 || || 29 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=169 bgcolor=#fefefe
| 475169 || || 29 d'octubre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=170 bgcolor=#d6d6d6
| 475170 || || 31 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=171 bgcolor=#fefefe
| 475171 || || 1 d'octubre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=172 bgcolor=#d6d6d6
| 475172 || || 31 d'octubre de 2005 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=173 bgcolor=#d6d6d6
| 475173 || || 25 d'octubre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=174 bgcolor=#fefefe
| 475174 || || 30 de setembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=175 bgcolor=#d6d6d6
| 475175 || || 30 de setembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=176 bgcolor=#fefefe
| 475176 || || 30 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=177 bgcolor=#d6d6d6
| 475177 || || 30 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=178 bgcolor=#fefefe
| 475178 || || 30 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=179 bgcolor=#fefefe
| 475179 || || 30 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=180 bgcolor=#d6d6d6
| 475180 || || 22 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=181 bgcolor=#d6d6d6
| 475181 || || 22 d'octubre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=182 bgcolor=#fefefe
| 475182 || || 23 d'octubre de 2005 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=183 bgcolor=#d6d6d6
| 475183 || || 14 de setembre de 2005 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=184 bgcolor=#d6d6d6
| 475184 || || 27 d'octubre de 2005 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=185 bgcolor=#d6d6d6
| 475185 || || 23 d'octubre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=186 bgcolor=#fefefe
| 475186 || || 25 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=187 bgcolor=#d6d6d6
| 475187 || || 25 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=188 bgcolor=#d6d6d6
| 475188 || || 25 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=189 bgcolor=#d6d6d6
| 475189 || || 28 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=190 bgcolor=#d6d6d6
| 475190 || || 20 d'octubre de 2005 || Apache Point || A. C. Becker ||  ||  —
|-id=191 bgcolor=#d6d6d6
| 475191 || || 25 d'octubre de 2005 || Apache Point || A. C. Becker ||  ||  —
|-id=192 bgcolor=#d6d6d6
| 475192 || || 25 d'octubre de 2005 || Apache Point || A. C. Becker ||  ||  —
|-id=193 bgcolor=#d6d6d6
| 475193 || || 25 d'octubre de 2005 || Apache Point || A. C. Becker ||  ||  —
|-id=194 bgcolor=#d6d6d6
| 475194 || || 25 d'octubre de 2005 || Apache Point || A. C. Becker ||  ||  —
|-id=195 bgcolor=#d6d6d6
| 475195 || || 26 d'octubre de 2005 || Apache Point || A. C. Becker ||  ||  —
|-id=196 bgcolor=#d6d6d6
| 475196 || || 27 d'octubre de 2005 || Apache Point || A. C. Becker ||  ||  —
|-id=197 bgcolor=#fefefe
| 475197 || || 22 d'octubre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=198 bgcolor=#FA8072
| 475198 || || 30 d'octubre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=199 bgcolor=#d6d6d6
| 475199 || || 5 de novembre de 2005 || Pla D'Arguines || Pla D'Arguines Obs. ||  ||  —
|-id=200 bgcolor=#FA8072
| 475200 || || 1 de novembre de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|}

475201-475300 

|-bgcolor=#d6d6d6
| 475201 || || 10 de novembre de 2005 || Gnosca || S. Sposetti ||  ||  —
|-id=202 bgcolor=#fefefe
| 475202 || || 22 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=203 bgcolor=#fefefe
| 475203 || || 2 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=204 bgcolor=#d6d6d6
| 475204 || || 23 d'octubre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=205 bgcolor=#fefefe
| 475205 || || 29 de setembre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=206 bgcolor=#d6d6d6
| 475206 || || 1 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=207 bgcolor=#d6d6d6
| 475207 || || 1 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=208 bgcolor=#d6d6d6
| 475208 || || 2 de novembre de 2005 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=209 bgcolor=#fefefe
| 475209 || || 2 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=210 bgcolor=#d6d6d6
| 475210 || || 25 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=211 bgcolor=#fefefe
| 475211 || || 3 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=212 bgcolor=#d6d6d6
| 475212 || || 3 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=213 bgcolor=#fefefe
| 475213 || || 3 de novembre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=214 bgcolor=#d6d6d6
| 475214 || || 3 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=215 bgcolor=#fefefe
| 475215 || || 30 de setembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=216 bgcolor=#d6d6d6
| 475216 || || 1 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=217 bgcolor=#fefefe
| 475217 || || 1 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=218 bgcolor=#d6d6d6
| 475218 || || 1 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=219 bgcolor=#d6d6d6
| 475219 || || 3 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=220 bgcolor=#fefefe
| 475220 || || 6 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=221 bgcolor=#d6d6d6
| 475221 || || 25 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=222 bgcolor=#d6d6d6
| 475222 || || 30 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=223 bgcolor=#d6d6d6
| 475223 || || 26 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=224 bgcolor=#d6d6d6
| 475224 || || 7 de novembre de 2005 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=225 bgcolor=#d6d6d6
| 475225 || || 25 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=226 bgcolor=#fefefe
| 475226 || || 6 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=227 bgcolor=#fefefe
| 475227 || || 6 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=228 bgcolor=#d6d6d6
| 475228 || || 7 de novembre de 2005 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=229 bgcolor=#fefefe
| 475229 || || 27 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=230 bgcolor=#d6d6d6
| 475230 || || 11 de novembre de 2005 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=231 bgcolor=#fefefe
| 475231 || || 23 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=232 bgcolor=#d6d6d6
| 475232 || || 1 de novembre de 2005 || Apache Point || A. C. Becker ||  ||  —
|-id=233 bgcolor=#d6d6d6
| 475233 || || 1 de novembre de 2005 || Apache Point || A. C. Becker ||  ||  —
|-id=234 bgcolor=#d6d6d6
| 475234 || || 19 de novembre de 2005 || Mayhill || A. Lowe ||  ||  —
|-id=235 bgcolor=#d6d6d6
| 475235 || || 10 de novembre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=236 bgcolor=#d6d6d6
| 475236 || || 23 de novembre de 2005 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=237 bgcolor=#d6d6d6
| 475237 || || 22 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=238 bgcolor=#d6d6d6
| 475238 || || 22 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=239 bgcolor=#fefefe
| 475239 || || 22 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=240 bgcolor=#fefefe
| 475240 || || 22 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=241 bgcolor=#fefefe
| 475241 || || 12 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=242 bgcolor=#d6d6d6
| 475242 || || 21 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=243 bgcolor=#fefefe
| 475243 || || 21 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=244 bgcolor=#fefefe
| 475244 || || 21 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=245 bgcolor=#d6d6d6
| 475245 || || 21 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=246 bgcolor=#fefefe
| 475246 || || 21 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=247 bgcolor=#fefefe
| 475247 || || 21 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=248 bgcolor=#d6d6d6
| 475248 || || 21 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=249 bgcolor=#fefefe
| 475249 || || 22 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=250 bgcolor=#fefefe
| 475250 || || 25 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=251 bgcolor=#fefefe
| 475251 || || 22 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=252 bgcolor=#d6d6d6
| 475252 || || 1 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=253 bgcolor=#d6d6d6
| 475253 || || 25 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=254 bgcolor=#d6d6d6
| 475254 || || 25 de novembre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=255 bgcolor=#fefefe
| 475255 || || 25 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=256 bgcolor=#fefefe
| 475256 || || 22 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=257 bgcolor=#d6d6d6
| 475257 || || 27 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=258 bgcolor=#d6d6d6
| 475258 || || 25 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=259 bgcolor=#d6d6d6
| 475259 || || 25 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=260 bgcolor=#d6d6d6
| 475260 || || 25 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=261 bgcolor=#d6d6d6
| 475261 || || 28 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=262 bgcolor=#d6d6d6
| 475262 || || 23 d'octubre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=263 bgcolor=#fefefe
| 475263 || || 21 de novembre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=264 bgcolor=#d6d6d6
| 475264 || || 25 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=265 bgcolor=#d6d6d6
| 475265 || || 12 de novembre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=266 bgcolor=#fefefe
| 475266 || || 26 de novembre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=267 bgcolor=#d6d6d6
| 475267 || || 26 de novembre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=268 bgcolor=#fefefe
| 475268 || || 30 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=269 bgcolor=#fefefe
| 475269 || || 25 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=270 bgcolor=#d6d6d6
| 475270 || || 25 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=271 bgcolor=#d6d6d6
| 475271 || || 25 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=272 bgcolor=#d6d6d6
| 475272 || || 25 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=273 bgcolor=#fefefe
| 475273 || || 25 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=274 bgcolor=#d6d6d6
| 475274 || || 27 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=275 bgcolor=#d6d6d6
| 475275 || || 27 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=276 bgcolor=#d6d6d6
| 475276 || || 26 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=277 bgcolor=#d6d6d6
| 475277 || || 29 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=278 bgcolor=#fefefe
| 475278 || || 25 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=279 bgcolor=#d6d6d6
| 475279 || || 26 de novembre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=280 bgcolor=#fefefe
| 475280 || || 28 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=281 bgcolor=#d6d6d6
| 475281 || || 29 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=282 bgcolor=#d6d6d6
| 475282 || || 28 de novembre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=283 bgcolor=#fefefe
| 475283 || || 21 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=284 bgcolor=#d6d6d6
| 475284 || || 29 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=285 bgcolor=#fefefe
| 475285 || || 29 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=286 bgcolor=#d6d6d6
| 475286 || || 29 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=287 bgcolor=#fefefe
| 475287 || || 4 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=288 bgcolor=#fefefe
| 475288 || || 30 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=289 bgcolor=#fefefe
| 475289 || || 1 de desembre de 2005 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=290 bgcolor=#d6d6d6
| 475290 || || 1 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=291 bgcolor=#fefefe
| 475291 || || 2 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=292 bgcolor=#d6d6d6
| 475292 || || 4 de desembre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=293 bgcolor=#d6d6d6
| 475293 || || 1 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=294 bgcolor=#fefefe
| 475294 || || 4 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=295 bgcolor=#d6d6d6
| 475295 || || 30 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=296 bgcolor=#d6d6d6
| 475296 || || 26 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=297 bgcolor=#FA8072
| 475297 || || 2 de desembre de 2005 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=298 bgcolor=#fefefe
| 475298 || || 2 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=299 bgcolor=#fefefe
| 475299 || || 5 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=300 bgcolor=#fefefe
| 475300 || || 5 de desembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|}

475301-475400 

|-bgcolor=#d6d6d6
| 475301 || || 6 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=302 bgcolor=#fefefe
| 475302 || || 6 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=303 bgcolor=#E9E9E9
| 475303 || || 6 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=304 bgcolor=#d6d6d6
| 475304 || || 10 de desembre de 2005 || Calvin-Rehoboth || Calvin–Rehoboth Obs. ||  ||  —
|-id=305 bgcolor=#FA8072
| 475305 || || 8 de desembre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=306 bgcolor=#d6d6d6
| 475306 || || 21 de desembre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=307 bgcolor=#E9E9E9
| 475307 || || 10 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=308 bgcolor=#fefefe
| 475308 || || 22 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=309 bgcolor=#fefefe
| 475309 || || 24 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=310 bgcolor=#fefefe
| 475310 || || 25 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=311 bgcolor=#fefefe
| 475311 || || 22 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=312 bgcolor=#fefefe
| 475312 || || 25 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=313 bgcolor=#fefefe
| 475313 || || 5 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=314 bgcolor=#fefefe
| 475314 || || 24 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=315 bgcolor=#fefefe
| 475315 || || 24 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=316 bgcolor=#d6d6d6
| 475316 || || 25 de desembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=317 bgcolor=#fefefe
| 475317 || || 25 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=318 bgcolor=#fefefe
| 475318 || || 27 de desembre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=319 bgcolor=#d6d6d6
| 475319 || || 25 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=320 bgcolor=#fefefe
| 475320 || || 27 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=321 bgcolor=#fefefe
| 475321 || || 27 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=322 bgcolor=#E9E9E9
| 475322 || || 28 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=323 bgcolor=#E9E9E9
| 475323 || || 25 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=324 bgcolor=#E9E9E9
| 475324 || || 25 de desembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=325 bgcolor=#fefefe
| 475325 || || 28 de desembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=326 bgcolor=#fefefe
| 475326 || || 4 de desembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=327 bgcolor=#fefefe
| 475327 || || 25 de desembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=328 bgcolor=#fefefe
| 475328 || || 28 de desembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=329 bgcolor=#E9E9E9
| 475329 || || 28 de desembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=330 bgcolor=#fefefe
| 475330 || || 24 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=331 bgcolor=#fefefe
| 475331 || || 5 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=332 bgcolor=#fefefe
| 475332 || || 5 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=333 bgcolor=#fefefe
| 475333 || || 25 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=334 bgcolor=#E9E9E9
| 475334 || || 4 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=335 bgcolor=#d6d6d6
| 475335 || || 6 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=336 bgcolor=#fefefe
| 475336 || || 5 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=337 bgcolor=#E9E9E9
| 475337 || || 7 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=338 bgcolor=#E9E9E9
| 475338 || || 7 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=339 bgcolor=#fefefe
| 475339 || || 7 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=340 bgcolor=#fefefe
| 475340 || || 5 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=341 bgcolor=#E9E9E9
| 475341 || || 7 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=342 bgcolor=#fefefe
| 475342 || || 23 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=343 bgcolor=#fefefe
| 475343 || || 23 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=344 bgcolor=#fefefe
| 475344 || || 28 de gener de 2006 || 7300 || W. K. Y. Yeung ||  ||  —
|-id=345 bgcolor=#fefefe
| 475345 || || 25 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=346 bgcolor=#fefefe
| 475346 || || 25 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=347 bgcolor=#E9E9E9
| 475347 || || 25 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=348 bgcolor=#fefefe
| 475348 || || 2 de desembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=349 bgcolor=#E9E9E9
| 475349 || || 23 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=350 bgcolor=#E9E9E9
| 475350 || || 26 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=351 bgcolor=#E9E9E9
| 475351 || || 26 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=352 bgcolor=#E9E9E9
| 475352 || || 30 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=353 bgcolor=#E9E9E9
| 475353 || || 23 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=354 bgcolor=#FFC2E0
| 475354 || || 1 de febrer de 2006 || Catalina || CSS || AMO ||  —
|-id=355 bgcolor=#E9E9E9
| 475355 || || 1 de febrer de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=356 bgcolor=#E9E9E9
| 475356 || || 9 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=357 bgcolor=#fefefe
| 475357 || || 1 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=358 bgcolor=#fefefe
| 475358 || || 1 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=359 bgcolor=#E9E9E9
| 475359 || || 2 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=360 bgcolor=#fefefe
| 475360 || || 23 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=361 bgcolor=#E9E9E9
| 475361 || || 1 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=362 bgcolor=#E9E9E9
| 475362 || || 2 de febrer de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=363 bgcolor=#E9E9E9
| 475363 || || 20 de febrer de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=364 bgcolor=#E9E9E9
| 475364 || || 20 de febrer de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=365 bgcolor=#E9E9E9
| 475365 || || 20 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=366 bgcolor=#E9E9E9
| 475366 || || 20 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=367 bgcolor=#E9E9E9
| 475367 || || 27 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=368 bgcolor=#E9E9E9
| 475368 || || 27 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=369 bgcolor=#E9E9E9
| 475369 || || 25 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=370 bgcolor=#E9E9E9
| 475370 || || 25 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=371 bgcolor=#E9E9E9
| 475371 || || 25 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=372 bgcolor=#E9E9E9
| 475372 || || 25 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=373 bgcolor=#E9E9E9
| 475373 || || 27 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=374 bgcolor=#E9E9E9
| 475374 || || 21 de febrer de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=375 bgcolor=#E9E9E9
| 475375 || || 3 de març de 2006 || Nyukasa || Mount Nyukasa Stn. ||  ||  —
|-id=376 bgcolor=#E9E9E9
| 475376 || || 2 de març de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=377 bgcolor=#E9E9E9
| 475377 || || 3 de març de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=378 bgcolor=#E9E9E9
| 475378 || || 9 de març de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=379 bgcolor=#E9E9E9
| 475379 || || 23 de març de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=380 bgcolor=#E9E9E9
| 475380 || || 24 de març de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=381 bgcolor=#E9E9E9
| 475381 || || 25 de març de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=382 bgcolor=#E9E9E9
| 475382 || || 5 d'abril de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=383 bgcolor=#E9E9E9
| 475383 || || 2 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=384 bgcolor=#d6d6d6
| 475384 || || 2 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=385 bgcolor=#E9E9E9
| 475385 || || 23 de març de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=386 bgcolor=#E9E9E9
| 475386 || || 27 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=387 bgcolor=#E9E9E9
| 475387 || || 2 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=388 bgcolor=#E9E9E9
| 475388 || || 2 d'abril de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=389 bgcolor=#E9E9E9
| 475389 || || 7 d'abril de 2006 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=390 bgcolor=#FA8072
| 475390 || || 19 d'abril de 2006 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=391 bgcolor=#FA8072
| 475391 || || 2 d'abril de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=392 bgcolor=#E9E9E9
| 475392 || || 19 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=393 bgcolor=#E9E9E9
| 475393 || || 20 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=394 bgcolor=#E9E9E9
| 475394 || || 24 d'abril de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=395 bgcolor=#E9E9E9
| 475395 || || 8 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=396 bgcolor=#E9E9E9
| 475396 || || 19 d'abril de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=397 bgcolor=#E9E9E9
| 475397 || || 25 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=398 bgcolor=#E9E9E9
| 475398 || || 30 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=399 bgcolor=#E9E9E9
| 475399 || || 30 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=400 bgcolor=#E9E9E9
| 475400 || || 9 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

475401-475500 

|-bgcolor=#E9E9E9
| 475401 || || 21 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=402 bgcolor=#E9E9E9
| 475402 || || 1 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=403 bgcolor=#E9E9E9
| 475403 || || 19 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=404 bgcolor=#E9E9E9
| 475404 || || 2 de maig de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=405 bgcolor=#E9E9E9
| 475405 || || 8 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=406 bgcolor=#E9E9E9
| 475406 || || 24 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=407 bgcolor=#E9E9E9
| 475407 || || 2 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=408 bgcolor=#E9E9E9
| 475408 || || 21 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=409 bgcolor=#E9E9E9
| 475409 || || 3 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=410 bgcolor=#E9E9E9
| 475410 || || 21 d'abril de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=411 bgcolor=#E9E9E9
| 475411 || || 20 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=412 bgcolor=#E9E9E9
| 475412 || || 20 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=413 bgcolor=#E9E9E9
| 475413 || || 20 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=414 bgcolor=#E9E9E9
| 475414 || || 20 de maig de 2006 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=415 bgcolor=#E9E9E9
| 475415 || || 21 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=416 bgcolor=#E9E9E9
| 475416 || || 19 de maig de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=417 bgcolor=#E9E9E9
| 475417 || || 6 de maig de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=418 bgcolor=#E9E9E9
| 475418 || || 20 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=419 bgcolor=#E9E9E9
| 475419 || || 2 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=420 bgcolor=#E9E9E9
| 475420 || || 7 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=421 bgcolor=#E9E9E9
| 475421 || || 25 de maig de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=422 bgcolor=#E9E9E9
| 475422 || || 25 de maig de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=423 bgcolor=#E9E9E9
| 475423 || || 28 de maig de 2006 || Reedy Creek || J. Broughton ||  ||  —
|-id=424 bgcolor=#E9E9E9
| 475424 || || 25 de maig de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=425 bgcolor=#E9E9E9
| 475425 || || 18 de juny de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=426 bgcolor=#E9E9E9
| 475426 || || 2 d'agost de 2006 || Pla D'Arguines || R. Ferrando ||  ||  —
|-id=427 bgcolor=#fefefe
| 475427 || || 13 d'agost de 2006 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=428 bgcolor=#E9E9E9
| 475428 || || 22 de juny de 2006 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=429 bgcolor=#d6d6d6
| 475429 || || 19 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=430 bgcolor=#fefefe
| 475430 || || 16 d'agost de 2006 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=431 bgcolor=#fefefe
| 475431 || || 17 d'agost de 2006 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=432 bgcolor=#fefefe
| 475432 || || 19 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=433 bgcolor=#fefefe
| 475433 || || 25 de juliol de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=434 bgcolor=#d6d6d6
| 475434 || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=435 bgcolor=#d6d6d6
| 475435 || || 30 de juliol de 2006 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=436 bgcolor=#d6d6d6
| 475436 || || 18 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=437 bgcolor=#d6d6d6
| 475437 || || 21 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=438 bgcolor=#d6d6d6
| 475438 || || 22 d'agost de 2006 || Cerro Tololo || M. W. Buie ||  ||  —
|-id=439 bgcolor=#d6d6d6
| 475439 || || 21 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=440 bgcolor=#d6d6d6
| 475440 || || 27 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=441 bgcolor=#fefefe
| 475441 || || 21 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=442 bgcolor=#d6d6d6
| 475442 || || 27 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=443 bgcolor=#fefefe
| 475443 || || 14 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=444 bgcolor=#d6d6d6
| 475444 || || 14 de setembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=445 bgcolor=#fefefe
| 475445 || || 14 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=446 bgcolor=#fefefe
| 475446 || || 14 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=447 bgcolor=#fefefe
| 475447 || || 14 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=448 bgcolor=#d6d6d6
| 475448 || || 14 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=449 bgcolor=#d6d6d6
| 475449 || || 14 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=450 bgcolor=#fefefe
| 475450 || || 15 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=451 bgcolor=#fefefe
| 475451 || || 14 de setembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=452 bgcolor=#d6d6d6
| 475452 || || 14 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=453 bgcolor=#d6d6d6
| 475453 || || 15 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=454 bgcolor=#d6d6d6
| 475454 || || 15 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=455 bgcolor=#d6d6d6
| 475455 || || 15 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=456 bgcolor=#d6d6d6
| 475456 || || 15 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=457 bgcolor=#d6d6d6
| 475457 || || 15 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=458 bgcolor=#d6d6d6
| 475458 || || 15 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=459 bgcolor=#fefefe
| 475459 || || 15 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=460 bgcolor=#fefefe
| 475460 || || 15 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=461 bgcolor=#d6d6d6
| 475461 || || 14 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=462 bgcolor=#FFC2E0
| 475462 || || 16 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || AMO ||  —
|-id=463 bgcolor=#fefefe
| 475463 || || 16 de setembre de 2006 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=464 bgcolor=#fefefe
| 475464 || || 18 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=465 bgcolor=#fefefe
| 475465 || || 15 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=466 bgcolor=#d6d6d6
| 475466 || || 19 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=467 bgcolor=#fefefe
| 475467 || || 18 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=468 bgcolor=#fefefe
| 475468 || || 18 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=469 bgcolor=#d6d6d6
| 475469 || || 18 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=470 bgcolor=#fefefe
| 475470 || || 18 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=471 bgcolor=#d6d6d6
| 475471 || || 18 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=472 bgcolor=#d6d6d6
| 475472 || || 24 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=473 bgcolor=#d6d6d6
| 475473 || || 24 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=474 bgcolor=#fefefe
| 475474 || || 20 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=475 bgcolor=#d6d6d6
| 475475 || || 15 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=476 bgcolor=#d6d6d6
| 475476 || || 24 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=477 bgcolor=#d6d6d6
| 475477 || || 3 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=478 bgcolor=#fefefe
| 475478 || || 19 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=479 bgcolor=#d6d6d6
| 475479 || || 25 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=480 bgcolor=#fefefe
| 475480 || || 25 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=481 bgcolor=#d6d6d6
| 475481 || || 25 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=482 bgcolor=#d6d6d6
| 475482 || || 16 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=483 bgcolor=#fefefe
| 475483 || || 26 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=484 bgcolor=#FA8072
| 475484 || || 28 d'agost de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=485 bgcolor=#fefefe
| 475485 || || 18 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=486 bgcolor=#d6d6d6
| 475486 || || 15 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=487 bgcolor=#d6d6d6
| 475487 || || 26 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=488 bgcolor=#d6d6d6
| 475488 || || 26 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=489 bgcolor=#d6d6d6
| 475489 || || 26 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=490 bgcolor=#d6d6d6
| 475490 || || 14 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=491 bgcolor=#fefefe
| 475491 || || 26 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=492 bgcolor=#fefefe
| 475492 || || 26 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=493 bgcolor=#fefefe
| 475493 || || 26 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=494 bgcolor=#fefefe
| 475494 || || 26 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=495 bgcolor=#d6d6d6
| 475495 || || 26 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=496 bgcolor=#fefefe
| 475496 || || 26 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=497 bgcolor=#fefefe
| 475497 || || 27 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=498 bgcolor=#fefefe
| 475498 || || 18 de setembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=499 bgcolor=#d6d6d6
| 475499 || || 25 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=500 bgcolor=#fefefe
| 475500 || || 26 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

475501-475600 

|-bgcolor=#fefefe
| 475501 || || 27 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=502 bgcolor=#d6d6d6
| 475502 || || 27 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=503 bgcolor=#d6d6d6
| 475503 || || 17 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=504 bgcolor=#fefefe
| 475504 || || 17 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=505 bgcolor=#d6d6d6
| 475505 || || 27 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=506 bgcolor=#d6d6d6
| 475506 || || 19 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=507 bgcolor=#d6d6d6
| 475507 || || 27 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=508 bgcolor=#fefefe
| 475508 || || 25 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=509 bgcolor=#fefefe
| 475509 || || 28 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=510 bgcolor=#fefefe
| 475510 || || 21 de juliol de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=511 bgcolor=#d6d6d6
| 475511 || || 28 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=512 bgcolor=#d6d6d6
| 475512 || || 18 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=513 bgcolor=#FA8072
| 475513 || || 30 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=514 bgcolor=#fefefe
| 475514 || || 30 de setembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=515 bgcolor=#d6d6d6
| 475515 || || 30 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=516 bgcolor=#d6d6d6
| 475516 || || 28 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=517 bgcolor=#fefefe
| 475517 || || 25 de setembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=518 bgcolor=#fefefe
| 475518 || || 30 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=519 bgcolor=#d6d6d6
| 475519 || || 16 de setembre de 2006 || Apache Point || A. C. Becker ||  ||  —
|-id=520 bgcolor=#d6d6d6
| 475520 || || 28 de setembre de 2006 || Apache Point || A. C. Becker ||  ||  —
|-id=521 bgcolor=#d6d6d6
| 475521 || || 29 de setembre de 2006 || Apache Point || A. C. Becker ||  ||  —
|-id=522 bgcolor=#d6d6d6
| 475522 || || 17 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=523 bgcolor=#d6d6d6
| 475523 || || 17 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=524 bgcolor=#d6d6d6
| 475524 || || 17 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=525 bgcolor=#fefefe
| 475525 || || 25 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=526 bgcolor=#d6d6d6
| 475526 || || 30 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=527 bgcolor=#fefefe
| 475527 || || 17 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=528 bgcolor=#d6d6d6
| 475528 || || 17 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=529 bgcolor=#d6d6d6
| 475529 || || 27 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=530 bgcolor=#fefefe
| 475530 || || 18 de setembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=531 bgcolor=#d6d6d6
| 475531 || || 25 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=532 bgcolor=#d6d6d6
| 475532 || || 25 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=533 bgcolor=#d6d6d6
| 475533 || || 27 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=534 bgcolor=#FFC2E0
| 475534 || || 11 d'octubre de 2006 || Palomar || NEAT || ATEPHA ||  —
|-id=535 bgcolor=#d6d6d6
| 475535 || || 19 de setembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=536 bgcolor=#d6d6d6
| 475536 || || 25 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=537 bgcolor=#d6d6d6
| 475537 || || 11 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=538 bgcolor=#fefefe
| 475538 || || 11 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=539 bgcolor=#d6d6d6
| 475539 || || 11 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=540 bgcolor=#d6d6d6
| 475540 || || 2 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=541 bgcolor=#fefefe
| 475541 || || 28 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=542 bgcolor=#d6d6d6
| 475542 || || 12 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=543 bgcolor=#d6d6d6
| 475543 || || 30 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=544 bgcolor=#d6d6d6
| 475544 || || 30 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=545 bgcolor=#fefefe
| 475545 || || 12 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=546 bgcolor=#d6d6d6
| 475546 || || 12 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=547 bgcolor=#fefefe
| 475547 || || 12 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=548 bgcolor=#d6d6d6
| 475548 || || 12 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=549 bgcolor=#fefefe
| 475549 || || 13 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=550 bgcolor=#d6d6d6
| 475550 || || 30 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=551 bgcolor=#d6d6d6
| 475551 || || 11 d'octubre de 2006 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=552 bgcolor=#fefefe
| 475552 || || 3 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=553 bgcolor=#fefefe
| 475553 || || 30 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=554 bgcolor=#d6d6d6
| 475554 || || 13 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=555 bgcolor=#fefefe
| 475555 || || 2 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=556 bgcolor=#d6d6d6
| 475556 || || 4 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=557 bgcolor=#d6d6d6
| 475557 || || 4 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=558 bgcolor=#d6d6d6
| 475558 || || 13 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=559 bgcolor=#d6d6d6
| 475559 || || 13 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=560 bgcolor=#d6d6d6
| 475560 || || 2 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=561 bgcolor=#FA8072
| 475561 || || 12 d'octubre de 2006 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=562 bgcolor=#fefefe
| 475562 || || 2 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=563 bgcolor=#d6d6d6
| 475563 || || 27 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=564 bgcolor=#d6d6d6
| 475564 || || 1 d'octubre de 2006 || Apache Point || A. C. Becker ||  ||  —
|-id=565 bgcolor=#d6d6d6
| 475565 || || 12 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=566 bgcolor=#fefefe
| 475566 || || 2 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=567 bgcolor=#d6d6d6
| 475567 || || 13 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=568 bgcolor=#d6d6d6
| 475568 || || 2 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=569 bgcolor=#fefefe
| 475569 || || 3 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=570 bgcolor=#fefefe
| 475570 || || 11 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=571 bgcolor=#d6d6d6
| 475571 || || 17 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=572 bgcolor=#fefefe
| 475572 || || 16 de setembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=573 bgcolor=#fefefe
| 475573 || || 16 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=574 bgcolor=#fefefe
| 475574 || || 17 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=575 bgcolor=#fefefe
| 475575 || || 17 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=576 bgcolor=#d6d6d6
| 475576 || || 16 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=577 bgcolor=#fefefe
| 475577 || || 16 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=578 bgcolor=#d6d6d6
| 475578 || || 26 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=579 bgcolor=#d6d6d6
| 475579 || || 16 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=580 bgcolor=#d6d6d6
| 475580 || || 27 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=581 bgcolor=#fefefe
| 475581 || || 27 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=582 bgcolor=#fefefe
| 475582 || || 26 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=583 bgcolor=#d6d6d6
| 475583 || || 16 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=584 bgcolor=#d6d6d6
| 475584 || || 16 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=585 bgcolor=#d6d6d6
| 475585 || || 28 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=586 bgcolor=#d6d6d6
| 475586 || || 16 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=587 bgcolor=#d6d6d6
| 475587 || || 16 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=588 bgcolor=#d6d6d6
| 475588 || || 16 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=589 bgcolor=#fefefe
| 475589 || || 30 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=590 bgcolor=#d6d6d6
| 475590 || || 28 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=591 bgcolor=#fefefe
| 475591 || || 17 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=592 bgcolor=#fefefe
| 475592 || || 4 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=593 bgcolor=#d6d6d6
| 475593 || || 13 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=594 bgcolor=#fefefe
| 475594 || || 30 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=595 bgcolor=#d6d6d6
| 475595 || || 17 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=596 bgcolor=#d6d6d6
| 475596 || || 19 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=597 bgcolor=#fefefe
| 475597 || || 2 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=598 bgcolor=#d6d6d6
| 475598 || || 28 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=599 bgcolor=#d6d6d6
| 475599 || || 17 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=600 bgcolor=#d6d6d6
| 475600 || || 27 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|}

475601-475700 

|-bgcolor=#fefefe
| 475601 || || 27 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=602 bgcolor=#fefefe
| 475602 || || 18 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=603 bgcolor=#d6d6d6
| 475603 || || 18 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=604 bgcolor=#d6d6d6
| 475604 || || 2 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=605 bgcolor=#fefefe
| 475605 || || 19 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=606 bgcolor=#d6d6d6
| 475606 || || 19 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=607 bgcolor=#d6d6d6
| 475607 || || 19 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=608 bgcolor=#d6d6d6
| 475608 || || 30 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=609 bgcolor=#d6d6d6
| 475609 || || 4 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=610 bgcolor=#d6d6d6
| 475610 || || 19 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=611 bgcolor=#fefefe
| 475611 || || 19 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=612 bgcolor=#d6d6d6
| 475612 || || 19 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=613 bgcolor=#d6d6d6
| 475613 || || 28 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=614 bgcolor=#d6d6d6
| 475614 || || 2 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=615 bgcolor=#fefefe
| 475615 || || 21 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=616 bgcolor=#d6d6d6
| 475616 || || 2 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=617 bgcolor=#d6d6d6
| 475617 || || 21 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=618 bgcolor=#d6d6d6
| 475618 || || 21 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=619 bgcolor=#d6d6d6
| 475619 || || 21 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=620 bgcolor=#d6d6d6
| 475620 || || 21 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=621 bgcolor=#d6d6d6
| 475621 || || 22 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=622 bgcolor=#fefefe
| 475622 || || 16 d'octubre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=623 bgcolor=#d6d6d6
| 475623 || || 17 de setembre de 2006 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=624 bgcolor=#d6d6d6
| 475624 || || 2 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=625 bgcolor=#fefefe
| 475625 || || 27 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=626 bgcolor=#fefefe
| 475626 || || 20 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=627 bgcolor=#fefefe
| 475627 || || 21 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=628 bgcolor=#d6d6d6
| 475628 || || 30 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=629 bgcolor=#fefefe
| 475629 || || 28 d'octubre de 2006 || Calvin-Rehoboth || L. A. Molnar ||  ||  —
|-id=630 bgcolor=#d6d6d6
| 475630 || || 16 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=631 bgcolor=#d6d6d6
| 475631 || || 17 de setembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=632 bgcolor=#d6d6d6
| 475632 || || 23 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=633 bgcolor=#d6d6d6
| 475633 || || 23 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=634 bgcolor=#d6d6d6
| 475634 || || 28 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=635 bgcolor=#d6d6d6
| 475635 || || 28 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=636 bgcolor=#d6d6d6
| 475636 || || 23 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=637 bgcolor=#d6d6d6
| 475637 || || 27 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=638 bgcolor=#d6d6d6
| 475638 || || 16 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=639 bgcolor=#d6d6d6
| 475639 || || 16 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=640 bgcolor=#d6d6d6
| 475640 || || 16 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=641 bgcolor=#d6d6d6
| 475641 || || 27 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=642 bgcolor=#d6d6d6
| 475642 || || 20 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=643 bgcolor=#d6d6d6
| 475643 || || 27 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=644 bgcolor=#fefefe
| 475644 || || 27 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=645 bgcolor=#fefefe
| 475645 || || 30 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=646 bgcolor=#d6d6d6
| 475646 || || 27 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=647 bgcolor=#d6d6d6
| 475647 || || 19 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=648 bgcolor=#d6d6d6
| 475648 || || 27 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=649 bgcolor=#fefefe
| 475649 || || 20 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=650 bgcolor=#fefefe
| 475650 || || 16 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=651 bgcolor=#d6d6d6
| 475651 || || 12 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=652 bgcolor=#d6d6d6
| 475652 || || 4 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=653 bgcolor=#d6d6d6
| 475653 || || 13 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=654 bgcolor=#d6d6d6
| 475654 || || 19 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=655 bgcolor=#d6d6d6
| 475655 || || 28 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=656 bgcolor=#d6d6d6
| 475656 || || 20 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=657 bgcolor=#fefefe
| 475657 || || 30 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=658 bgcolor=#d6d6d6
| 475658 || || 27 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=659 bgcolor=#d6d6d6
| 475659 || || 27 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=660 bgcolor=#fefefe
| 475660 || || 30 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=661 bgcolor=#d6d6d6
| 475661 || || 3 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=662 bgcolor=#d6d6d6
| 475662 || || 13 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=663 bgcolor=#d6d6d6
| 475663 || || 12 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=664 bgcolor=#fefefe
| 475664 || || 11 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=665 bgcolor=#FFC2E0
| 475665 || || 11 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || AMO ||  —
|-id=666 bgcolor=#d6d6d6
| 475666 || || 9 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=667 bgcolor=#d6d6d6
| 475667 || || 31 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=668 bgcolor=#fefefe
| 475668 || || 13 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=669 bgcolor=#d6d6d6
| 475669 || || 27 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=670 bgcolor=#d6d6d6
| 475670 || || 21 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=671 bgcolor=#d6d6d6
| 475671 || || 10 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=672 bgcolor=#d6d6d6
| 475672 || || 28 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=673 bgcolor=#d6d6d6
| 475673 || || 3 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=674 bgcolor=#d6d6d6
| 475674 || || 13 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=675 bgcolor=#fefefe
| 475675 || || 31 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=676 bgcolor=#fefefe
| 475676 || || 11 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=677 bgcolor=#d6d6d6
| 475677 || || 23 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=678 bgcolor=#fefefe
| 475678 || || 22 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=679 bgcolor=#d6d6d6
| 475679 || || 11 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=680 bgcolor=#fefefe
| 475680 || || 11 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=681 bgcolor=#d6d6d6
| 475681 || || 11 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=682 bgcolor=#fefefe
| 475682 || || 28 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=683 bgcolor=#fefefe
| 475683 || || 12 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=684 bgcolor=#fefefe
| 475684 || || 12 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=685 bgcolor=#d6d6d6
| 475685 || || 31 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=686 bgcolor=#d6d6d6
| 475686 || || 19 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=687 bgcolor=#fefefe
| 475687 || || 19 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=688 bgcolor=#d6d6d6
| 475688 || || 15 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=689 bgcolor=#d6d6d6
| 475689 || || 22 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=690 bgcolor=#fefefe
| 475690 || || 3 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=691 bgcolor=#fefefe
| 475691 || || 22 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=692 bgcolor=#d6d6d6
| 475692 || || 27 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=693 bgcolor=#d6d6d6
| 475693 || || 13 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=694 bgcolor=#FA8072
| 475694 || || 13 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=695 bgcolor=#d6d6d6
| 475695 || || 13 de novembre de 2006 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=696 bgcolor=#fefefe
| 475696 || || 13 de novembre de 2006 || San Marcello || Pistoia Mountains Obs. ||  ||  —
|-id=697 bgcolor=#fefefe
| 475697 || || 19 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=698 bgcolor=#d6d6d6
| 475698 || || 28 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=699 bgcolor=#fefefe
| 475699 || || 14 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=700 bgcolor=#d6d6d6
| 475700 || || 27 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|}

475701-475800 

|-bgcolor=#d6d6d6
| 475701 || || 14 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=702 bgcolor=#d6d6d6
| 475702 || || 14 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=703 bgcolor=#fefefe
| 475703 || || 15 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=704 bgcolor=#fefefe
| 475704 || || 15 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=705 bgcolor=#d6d6d6
| 475705 || || 20 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=706 bgcolor=#d6d6d6
| 475706 || || 15 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=707 bgcolor=#d6d6d6
| 475707 || || 10 de novembre de 1996 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=708 bgcolor=#d6d6d6
| 475708 || || 9 de novembre de 2006 || Apache Point || A. E. Rose, A. C. Becker ||  ||  —
|-id=709 bgcolor=#fefefe
| 475709 || || 11 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=710 bgcolor=#fefefe
| 475710 || || 14 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=711 bgcolor=#fefefe
| 475711 || || 1 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=712 bgcolor=#fefefe
| 475712 || || 2 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=713 bgcolor=#d6d6d6
| 475713 || || 12 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=714 bgcolor=#fefefe
| 475714 || || 28 de setembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=715 bgcolor=#fefefe
| 475715 || || 22 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=716 bgcolor=#d6d6d6
| 475716 || || 28 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=717 bgcolor=#d6d6d6
| 475717 || || 23 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=718 bgcolor=#d6d6d6
| 475718 || || 28 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=719 bgcolor=#fefefe
| 475719 || || 16 de novembre de 2006 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=720 bgcolor=#fefefe
| 475720 || || 22 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=721 bgcolor=#fefefe
| 475721 || || 27 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=722 bgcolor=#fefefe
| 475722 || || 22 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=723 bgcolor=#d6d6d6
| 475723 || || 23 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=724 bgcolor=#d6d6d6
| 475724 || || 23 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=725 bgcolor=#d6d6d6
| 475725 || || 16 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=726 bgcolor=#fefefe
| 475726 || || 4 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=727 bgcolor=#d6d6d6
| 475727 || || 23 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=728 bgcolor=#d6d6d6
| 475728 || || 31 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=729 bgcolor=#fefefe
| 475729 || || 23 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=730 bgcolor=#d6d6d6
| 475730 || || 16 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=731 bgcolor=#d6d6d6
| 475731 || || 10 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=732 bgcolor=#fefefe
| 475732 || || 16 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=733 bgcolor=#fefefe
| 475733 || || 17 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=734 bgcolor=#d6d6d6
| 475734 || || 18 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=735 bgcolor=#d6d6d6
| 475735 || || 18 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=736 bgcolor=#d6d6d6
| 475736 || || 18 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=737 bgcolor=#d6d6d6
| 475737 || || 4 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=738 bgcolor=#d6d6d6
| 475738 || || 18 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=739 bgcolor=#fefefe
| 475739 || || 18 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=740 bgcolor=#d6d6d6
| 475740 || || 18 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=741 bgcolor=#d6d6d6
| 475741 || || 3 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=742 bgcolor=#d6d6d6
| 475742 || || 27 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=743 bgcolor=#fefefe
| 475743 || || 19 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=744 bgcolor=#d6d6d6
| 475744 || || 27 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=745 bgcolor=#fefefe
| 475745 || || 31 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=746 bgcolor=#fefefe
| 475746 || || 19 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=747 bgcolor=#d6d6d6
| 475747 || || 19 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=748 bgcolor=#fefefe
| 475748 || || 19 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=749 bgcolor=#d6d6d6
| 475749 || || 22 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=750 bgcolor=#d6d6d6
| 475750 || || 23 de novembre de 2006 || 7300 || W. K. Y. Yeung ||  ||  —
|-id=751 bgcolor=#d6d6d6
| 475751 || || 18 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=752 bgcolor=#d6d6d6
| 475752 || || 13 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=753 bgcolor=#fefefe
| 475753 || || 19 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=754 bgcolor=#fefefe
| 475754 || || 22 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=755 bgcolor=#d6d6d6
| 475755 || || 15 de novembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=756 bgcolor=#d6d6d6
| 475756 || || 21 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=757 bgcolor=#d6d6d6
| 475757 || || 23 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=758 bgcolor=#d6d6d6
| 475758 || || 15 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=759 bgcolor=#d6d6d6
| 475759 || || 11 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=760 bgcolor=#fefefe
| 475760 || || 22 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=761 bgcolor=#d6d6d6
| 475761 || || 19 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=762 bgcolor=#d6d6d6
| 475762 || || 22 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=763 bgcolor=#d6d6d6
| 475763 || || 11 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=764 bgcolor=#d6d6d6
| 475764 || || 23 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=765 bgcolor=#d6d6d6
| 475765 || || 14 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=766 bgcolor=#d6d6d6
| 475766 || || 24 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=767 bgcolor=#fefefe
| 475767 || || 15 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=768 bgcolor=#d6d6d6
| 475768 || || 11 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=769 bgcolor=#d6d6d6
| 475769 || || 11 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=770 bgcolor=#fefefe
| 475770 || || 11 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=771 bgcolor=#d6d6d6
| 475771 || || 27 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=772 bgcolor=#d6d6d6
| 475772 || || 27 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=773 bgcolor=#d6d6d6
| 475773 || || 27 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=774 bgcolor=#fefefe
| 475774 || || 16 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=775 bgcolor=#d6d6d6
| 475775 || || 22 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=776 bgcolor=#fefefe
| 475776 || || 27 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=777 bgcolor=#d6d6d6
| 475777 || || 16 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=778 bgcolor=#d6d6d6
| 475778 || || 19 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=779 bgcolor=#fefefe
| 475779 || || 16 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=780 bgcolor=#fefefe
| 475780 || || 17 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=781 bgcolor=#d6d6d6
| 475781 || || 10 de desembre de 2006 || Ottmarsheim || C. Rinner ||  ||  —
|-id=782 bgcolor=#d6d6d6
| 475782 || || 16 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=783 bgcolor=#d6d6d6
| 475783 || || 12 de desembre de 2006 || 7300 || W. K. Y. Yeung ||  ||  —
|-id=784 bgcolor=#d6d6d6
| 475784 || || 16 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=785 bgcolor=#d6d6d6
| 475785 || || 8 de febrer de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=786 bgcolor=#fefefe
| 475786 || || 10 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=787 bgcolor=#d6d6d6
| 475787 || || 14 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=788 bgcolor=#d6d6d6
| 475788 || || 22 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=789 bgcolor=#d6d6d6
| 475789 || || 12 de desembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=790 bgcolor=#d6d6d6
| 475790 || || 17 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=791 bgcolor=#d6d6d6
| 475791 || || 25 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=792 bgcolor=#d6d6d6
| 475792 || || 11 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=793 bgcolor=#fefefe
| 475793 || || 11 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=794 bgcolor=#d6d6d6
| 475794 || || 11 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=795 bgcolor=#d6d6d6
| 475795 || || 1 de desembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=796 bgcolor=#d6d6d6
| 475796 || || 11 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=797 bgcolor=#d6d6d6
| 475797 || || 12 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=798 bgcolor=#d6d6d6
| 475798 || || 15 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=799 bgcolor=#d6d6d6
| 475799 || || 17 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=800 bgcolor=#d6d6d6
| 475800 || || 15 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

475801-475900 

|-bgcolor=#fefefe
| 475801 || || 15 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=802 bgcolor=#d6d6d6
| 475802 Zurek || || 13 de desembre de 2006 || Mauna Kea || D. D. Balam ||  || 
|-id=803 bgcolor=#d6d6d6
| 475803 || || 22 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=804 bgcolor=#d6d6d6
| 475804 || || 15 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=805 bgcolor=#fefefe
| 475805 || || 15 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=806 bgcolor=#d6d6d6
| 475806 || || 27 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=807 bgcolor=#fefefe
| 475807 || || 16 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=808 bgcolor=#d6d6d6
| 475808 || || 23 de desembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=809 bgcolor=#d6d6d6
| 475809 || || 21 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=810 bgcolor=#d6d6d6
| 475810 || || 21 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=811 bgcolor=#fefefe
| 475811 || || 21 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=812 bgcolor=#fefefe
| 475812 || || 21 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=813 bgcolor=#fefefe
| 475813 || || 21 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=814 bgcolor=#fefefe
| 475814 || || 24 de desembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=815 bgcolor=#d6d6d6
| 475815 || || 21 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=816 bgcolor=#fefefe
| 475816 || || 27 de desembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=817 bgcolor=#d6d6d6
| 475817 || || 9 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=818 bgcolor=#d6d6d6
| 475818 || || 2 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=819 bgcolor=#fefefe
| 475819 || || 8 de gener de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=820 bgcolor=#fefefe
| 475820 || || 21 de novembre de 2006 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=821 bgcolor=#d6d6d6
| 475821 || || 12 de gener de 1996 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=822 bgcolor=#d6d6d6
| 475822 || || 10 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=823 bgcolor=#fefefe
| 475823 || || 10 de gener de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=824 bgcolor=#d6d6d6
| 475824 || || 10 de gener de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=825 bgcolor=#fefefe
| 475825 || || 10 de gener de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=826 bgcolor=#fefefe
| 475826 || || 8 de gener de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=827 bgcolor=#d6d6d6
| 475827 || || 16 de gener de 2007 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=828 bgcolor=#d6d6d6
| 475828 || || 13 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=829 bgcolor=#d6d6d6
| 475829 || || 16 de gener de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=830 bgcolor=#fefefe
| 475830 || || 8 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=831 bgcolor=#fefefe
| 475831 || || 17 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=832 bgcolor=#fefefe
| 475832 || || 17 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=833 bgcolor=#d6d6d6
| 475833 || || 28 de setembre de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=834 bgcolor=#d6d6d6
| 475834 || || 17 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=835 bgcolor=#d6d6d6
| 475835 || || 17 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=836 bgcolor=#d6d6d6
| 475836 || || 27 de desembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=837 bgcolor=#fefefe
| 475837 || || 17 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=838 bgcolor=#d6d6d6
| 475838 || || 24 de gener de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=839 bgcolor=#fefefe
| 475839 || || 24 de gener de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=840 bgcolor=#d6d6d6
| 475840 || || 20 de desembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=841 bgcolor=#d6d6d6
| 475841 || || 27 de desembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=842 bgcolor=#fefefe
| 475842 || || 24 de desembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=843 bgcolor=#fefefe
| 475843 || || 25 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=844 bgcolor=#fefefe
| 475844 || || 25 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=845 bgcolor=#d6d6d6
| 475845 || || 26 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=846 bgcolor=#fefefe
| 475846 || || 26 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=847 bgcolor=#fefefe
| 475847 || || 26 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=848 bgcolor=#fefefe
| 475848 || || 17 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=849 bgcolor=#d6d6d6
| 475849 || || 24 de gener de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=850 bgcolor=#d6d6d6
| 475850 || || 10 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=851 bgcolor=#d6d6d6
| 475851 || || 17 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=852 bgcolor=#d6d6d6
| 475852 || || 15 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=853 bgcolor=#fefefe
| 475853 || || 10 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=854 bgcolor=#d6d6d6
| 475854 || || 26 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=855 bgcolor=#d6d6d6
| 475855 || || 27 de gener de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=856 bgcolor=#fefefe
| 475856 || || 27 de gener de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=857 bgcolor=#d6d6d6
| 475857 || || 27 de gener de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=858 bgcolor=#d6d6d6
| 475858 || || 25 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=859 bgcolor=#d6d6d6
| 475859 || || 10 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=860 bgcolor=#d6d6d6
| 475860 || || 29 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=861 bgcolor=#d6d6d6
| 475861 || || 21 de desembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=862 bgcolor=#fefefe
| 475862 || || 17 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=863 bgcolor=#d6d6d6
| 475863 || || 24 de desembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=864 bgcolor=#fefefe
| 475864 || || 6 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=865 bgcolor=#d6d6d6
| 475865 || || 6 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=866 bgcolor=#fefefe
| 475866 || || 17 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=867 bgcolor=#fefefe
| 475867 || || 17 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=868 bgcolor=#fefefe
| 475868 || || 6 de febrer de 2007 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=869 bgcolor=#fefefe
| 475869 || || 6 de febrer de 2007 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=870 bgcolor=#fefefe
| 475870 || || 21 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=871 bgcolor=#fefefe
| 475871 || || 27 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=872 bgcolor=#fefefe
| 475872 || || 6 de febrer de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=873 bgcolor=#d6d6d6
| 475873 || || 6 de febrer de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=874 bgcolor=#d6d6d6
| 475874 || || 17 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=875 bgcolor=#fefefe
| 475875 || || 6 de febrer de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=876 bgcolor=#d6d6d6
| 475876 || || 26 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=877 bgcolor=#fefefe
| 475877 || || 27 de gener de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=878 bgcolor=#d6d6d6
| 475878 || || 8 de febrer de 2007 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=879 bgcolor=#fefefe
| 475879 || || 8 de febrer de 2007 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=880 bgcolor=#d6d6d6
| 475880 || || 10 de febrer de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=881 bgcolor=#d6d6d6
| 475881 || || 23 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=882 bgcolor=#d6d6d6
| 475882 || || 9 de febrer de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=883 bgcolor=#d6d6d6
| 475883 || || 17 de gener de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=884 bgcolor=#fefefe
| 475884 || || 10 de febrer de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=885 bgcolor=#d6d6d6
| 475885 || || 23 de gener de 2007 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=886 bgcolor=#d6d6d6
| 475886 || || 15 de febrer de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=887 bgcolor=#fefefe
| 475887 || || 9 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=888 bgcolor=#d6d6d6
| 475888 || || 16 de febrer de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=889 bgcolor=#d6d6d6
| 475889 || || 16 de febrer de 2007 || Črni Vrh || Črni Vrh ||  ||  —
|-id=890 bgcolor=#d6d6d6
| 475890 || || 17 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=891 bgcolor=#fefefe
| 475891 || || 17 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=892 bgcolor=#d6d6d6
| 475892 || || 10 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=893 bgcolor=#fefefe
| 475893 || || 17 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=894 bgcolor=#fefefe
| 475894 || || 17 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=895 bgcolor=#d6d6d6
| 475895 || || 21 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=896 bgcolor=#d6d6d6
| 475896 || || 28 de gener de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=897 bgcolor=#d6d6d6
| 475897 || || 27 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=898 bgcolor=#fefefe
| 475898 || || 24 de desembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=899 bgcolor=#fefefe
| 475899 || || 17 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=900 bgcolor=#d6d6d6
| 475900 || || 21 de desembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|}

475901-476000 

|-bgcolor=#d6d6d6
| 475901 || || 9 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=902 bgcolor=#d6d6d6
| 475902 || || 27 de gener de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=903 bgcolor=#fefefe
| 475903 || || 29 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=904 bgcolor=#fefefe
| 475904 || || 21 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=905 bgcolor=#fefefe
| 475905 || || 22 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=906 bgcolor=#fefefe
| 475906 || || 23 de febrer de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=907 bgcolor=#fefefe
| 475907 || || 28 de gener de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=908 bgcolor=#d6d6d6
| 475908 || || 23 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=909 bgcolor=#d6d6d6
| 475909 || || 6 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=910 bgcolor=#fefefe
| 475910 || || 23 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=911 bgcolor=#d6d6d6
| 475911 || || 23 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=912 bgcolor=#fefefe
| 475912 || || 23 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=913 bgcolor=#fefefe
| 475913 || || 27 de febrer de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=914 bgcolor=#d6d6d6
| 475914 || || 21 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=915 bgcolor=#fefefe
| 475915 || || 16 de febrer de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=916 bgcolor=#d6d6d6
| 475916 || || 26 de febrer de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=917 bgcolor=#d6d6d6
| 475917 || || 27 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=918 bgcolor=#d6d6d6
| 475918 || || 27 de gener de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=919 bgcolor=#fefefe
| 475919 || || 28 de gener de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=920 bgcolor=#fefefe
| 475920 || || 27 de gener de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=921 bgcolor=#fefefe
| 475921 || || 9 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=922 bgcolor=#fefefe
| 475922 || || 27 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=923 bgcolor=#fefefe
| 475923 || || 9 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=924 bgcolor=#fefefe
| 475924 || || 9 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=925 bgcolor=#fefefe
| 475925 || || 9 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=926 bgcolor=#d6d6d6
| 475926 || || 10 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=927 bgcolor=#fefefe
| 475927 || || 10 de març de 2007 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=928 bgcolor=#fefefe
| 475928 || || 10 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=929 bgcolor=#d6d6d6
| 475929 || || 10 de març de 2007 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=930 bgcolor=#fefefe
| 475930 || || 10 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=931 bgcolor=#d6d6d6
| 475931 || || 11 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=932 bgcolor=#fefefe
| 475932 || || 11 de març de 2007 || XuYi || PMO NEO ||  ||  —
|-id=933 bgcolor=#fefefe
| 475933 || || 10 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=934 bgcolor=#d6d6d6
| 475934 || || 22 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=935 bgcolor=#d6d6d6
| 475935 || || 11 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=936 bgcolor=#fefefe
| 475936 || || 13 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=937 bgcolor=#FA8072
| 475937 || || 23 de febrer de 2007 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=938 bgcolor=#fefefe
| 475938 || || 9 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=939 bgcolor=#fefefe
| 475939 || || 9 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=940 bgcolor=#fefefe
| 475940 || || 12 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=941 bgcolor=#fefefe
| 475941 || || 15 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=942 bgcolor=#fefefe
| 475942 || || 8 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=943 bgcolor=#d6d6d6
| 475943 || || 14 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=944 bgcolor=#fefefe
| 475944 || || 14 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=945 bgcolor=#fefefe
| 475945 || || 13 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=946 bgcolor=#fefefe
| 475946 || || 14 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=947 bgcolor=#d6d6d6
| 475947 || || 11 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=948 bgcolor=#d6d6d6
| 475948 || || 10 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=949 bgcolor=#E9E9E9
| 475949 || || 13 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=950 bgcolor=#FFC2E0
| 475950 || || 17 de març de 2007 || Catalina || CSS || APO ||  —
|-id=951 bgcolor=#d6d6d6
| 475951 || || 20 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=952 bgcolor=#fefefe
| 475952 || || 23 de març de 2007 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=953 bgcolor=#E9E9E9
| 475953 || || 11 d'abril de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=954 bgcolor=#d6d6d6
| 475954 || || 14 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=955 bgcolor=#E9E9E9
| 475955 || || 11 d'abril de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=956 bgcolor=#fefefe
| 475956 || || 11 d'abril de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=957 bgcolor=#fefefe
| 475957 || || 13 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=958 bgcolor=#fefefe
| 475958 || || 15 d'abril de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=959 bgcolor=#fefefe
| 475959 || || 13 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=960 bgcolor=#E9E9E9
| 475960 || || 16 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=961 bgcolor=#fefefe
| 475961 || || 25 de febrer de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=962 bgcolor=#E9E9E9
| 475962 || || 18 d'abril de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=963 bgcolor=#d6d6d6
| 475963 || || 15 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=964 bgcolor=#E9E9E9
| 475964 || || 20 d'abril de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=965 bgcolor=#E9E9E9
| 475965 || || 24 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=966 bgcolor=#E9E9E9
| 475966 || || 24 d'abril de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=967 bgcolor=#FFC2E0
| 475967 || || 8 de gener de 2007 || Socorro || LINEAR || AMO ||  —
|-id=968 bgcolor=#E9E9E9
| 475968 || || 10 de maig de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=969 bgcolor=#E9E9E9
| 475969 || || 22 d'abril de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=970 bgcolor=#E9E9E9
| 475970 || || 15 de maig de 2007 || Tiki || S. F. Hönig, N. Teamo ||  ||  —
|-id=971 bgcolor=#E9E9E9
| 475971 || || 16 de maig de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=972 bgcolor=#E9E9E9
| 475972 || || 19 d'abril de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=973 bgcolor=#E9E9E9
| 475973 || || 25 d'abril de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=974 bgcolor=#E9E9E9
| 475974 || || 24 de juny de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=975 bgcolor=#E9E9E9
| 475975 || || 14 de juliol de 2007 || Dauban || Chante-Perdrix Obs. ||  ||  —
|-id=976 bgcolor=#E9E9E9
| 475976 || || 10 de juliol de 2007 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=977 bgcolor=#E9E9E9
| 475977 || || 15 de juny de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=978 bgcolor=#E9E9E9
| 475978 || || 19 de juliol de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=979 bgcolor=#FA8072
| 475979 || || 16 de juliol de 2007 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=980 bgcolor=#E9E9E9
| 475980 || || 8 d'agost de 2007 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=981 bgcolor=#FA8072
| 475981 || || 9 d'agost de 2007 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=982 bgcolor=#E9E9E9
| 475982 || || 9 d'agost de 2007 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=983 bgcolor=#E9E9E9
| 475983 || || 9 d'agost de 2007 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=984 bgcolor=#E9E9E9
| 475984 || || 12 d'agost de 2007 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=985 bgcolor=#E9E9E9
| 475985 || || 14 d'agost de 2007 || Pla D'Arguines || R. Ferrando ||  ||  —
|-id=986 bgcolor=#E9E9E9
| 475986 || || 10 d'agost de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=987 bgcolor=#FA8072
| 475987 || || 12 d'agost de 2007 || XuYi || PMO NEO ||  ||  —
|-id=988 bgcolor=#E9E9E9
| 475988 || || 13 d'agost de 2007 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=989 bgcolor=#E9E9E9
| 475989 || || 9 d'agost de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=990 bgcolor=#E9E9E9
| 475990 || || 9 d'agost de 2007 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=991 bgcolor=#E9E9E9
| 475991 || || 10 d'agost de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=992 bgcolor=#E9E9E9
| 475992 || || 22 d'agost de 2007 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=993 bgcolor=#E9E9E9
| 475993 || || 1 de setembre de 2007 || Siding Spring || K. Sárneczky, L. Kiss ||  ||  —
|-id=994 bgcolor=#E9E9E9
| 475994 || || 3 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=995 bgcolor=#E9E9E9
| 475995 || || 8 de setembre de 2007 || Eskridge || G. Hug ||  ||  —
|-id=996 bgcolor=#E9E9E9
| 475996 || || 3 de setembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=997 bgcolor=#E9E9E9
| 475997 || || 4 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=998 bgcolor=#E9E9E9
| 475998 || || 6 de setembre de 2007 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=999 bgcolor=#E9E9E9
| 475999 || || 9 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=000 bgcolor=#E9E9E9
| 476000 || || 9 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|}

Referències 
 Discovery Circumstances: Numbered Minor Planets (475001)-(480000) (IAU Minor Planet Center) 

Llistes d'asteroides (470001-480000)